Архангельская — нежилая деревня в Шенкурском районе Архангельской области. Входит в состав муниципального образования «Верхопаденьгское».

География 
Деревня расположена в южной части Архангельской области, в таёжной зоне, в пределах северной части Русской равнины, в 62 километрах на юг от города Шенкурска, на левом берегу реки Паденьга, притока Ваги. Ближайшие населённые пункты: на севере деревня Юрьевская.
 Часовой пояс

Население

История 
Указана в «Списке населённых мест по сведениям 1859 года» в составе Шенкурского уезда(1-го стана) Архангельской губернии под номером «2039» как «Архангельская (Юрьевская)». Насчитывала 3 двора, 6 жителей мужского пола и 4 женского.
В «Списке населенных мест Архангельской губернии к 1905 году» деревня Архангельская насчитывает 14 дворов, 35 мужчин и 39 женщин.  В административном отношении деревня входила в состав Паденгского сельского общества Устьпаденгской волости.
В марте 1918 года Остахинская волость выделилась из состава Паденгской и деревня Архангельская оказалась в составе новой Остахинской волости, Остахинского сельского общества. На 1 мая 1922 года в поселении 14 дворов, 25 мужчин и 41 женщина.

Примечания 

Населённые пункты муниципального образования «Верхопаденьгское»